До́лли Ребе́кка Па́ртон (, род. 19 января 1946, Севьервилл, Теннесси, США) — американская кантри-певица и киноактриса, которая написала более шестисот песен и двадцать пять раз поднималась на верхнюю позицию кантри-чартов журнала «Биллборд».
У себя на родине признана одной из самых успешных певиц в своём жанре, получив при этом титул «Королева кантри». Только она и Реба Макинтайр являются исполнительницами кантри, которые поднимались на вершину чарта за четыре разных десятилетия. В 2016 году Партон (благодаря перезаписи хита «Jolene» вместе с группой Pentatonix) стала единственной исполнительницей, чьи хиты появлялись в топ-20 кантри-чарта Hot Country Songs все последние шесть десятилетий подряд (1960—2010-е годы).

Биография 
Долли Ребекка Партон родилась 19 января 1946 в сельской местности (штат Теннесси) в семье из двенадцати детей (её сестра Стелла также стала певицей) фермера Роберта Ли Партон (1921—2000) и его супруги Эви Ли (урожденная Оуэнс; 1923—2003). Партон была воспитана в традициях пятидесятнической церкви Бога, где её дед Джейк Роберт Оуэнс (1899—1992) был пастором. Первые её музыкальные выступления началась в церкви в шестилетнем возрасте.

Партон сначала писала песни для популярных кантри-исполнителей, а в 1967 году вышел её первый альбом Hello, I'm Dolly. Затем в течение нескольких лет выступала в дуэте с Портером Вагонером. В 1971 году Долли Партон привлекла всеобщее внимание альбомом «Coat of Many Colors», который считается вехой в истории кантри-музыки. Три года спустя написала и выпустила синглами два первых суперхита — «Jolene» (её лучшая песня, по мнению журнала Rolling Stone) и «I Will Always Love You». В течение нескольких лет она была самой востребованной исполнительницей в мире кантри-музыки, однако мечтала о более широкой аудитории. В 1977 году певица выпустила альбом «Here You Come Again», который сделал её имя известным далеко за пределами южных штатов США, где традиционно сосредоточена большая часть любителей музыки кантри.

В течение последующих пяти-семи лет Долли Партон позиционировалась скорее как поп-дива, нежели исполнительница кантри. Не заметить её было трудно: при росте в 152 см она обладала грудью значительных размеров и носила облегающие костюмы. Таблоиды беспрестанно рассуждали о том, насколько натуральной является её грудь. Советский танк Т-72А получил на Западе неофициальное прозвище «Dolly Parton» из-за характерной формы башни, которая якобы при определённом ракурсе напоминает роскошный бюст певицы. Т-72Б соответственно обрел имя «Super Dolly Parton». Даже первое клонированное животное — овца Долли — было названо по имени пышногрудой певицы, так как ядро исходной клетки было взято из груди (точнее, из вымени) животного-донора. Сама певица признавалась: «требуется куча денег, чтобы выглядеть так дёшево, как я» (It takes a lot of money to look this cheap).

В 1980-х годах запоминающуюся певицу начинают приглашать сниматься в кино. Её дебют состоялся в комедии «С девяти до пяти» (1980), по сюжету которой она и Джейн Фонда бунтуют против босса-самодура. Написанная для этого фильма шутливая песня «9 to 5» стала неформальным гимном офисных работников, была номинирована на «Оскар» и вышла на первое место в американских чартах продаж. Через два года Долли Партон записала вместе с Кенни Роджерсом песню Bee Gees «Islands in the Stream», которая также закончила своё победное шествие по хит-парадам первым местом в Billboard Hot 100. На протяжении последующих двух десятилетий ни один кантри-исполнитель не смог добиться подобного успеха в поп-чартах. C 1986 года Долли Партон владеет в своём родном штате Теннесси тематическим парком, который в её честь был переименован в Долливуд (вероятно, по созвучию с Голливудом).

В конце 1980-х Долли Партон возвращается к своей исконной кантри-аудитории. В 1987 году она выпустила альбом Trio вместе с кантри-дивами Эммилу Харрис и Линдой Ронстадт. Продолжение этого диска последовало 12 лет спустя, а в 1993 году она записала ещё один совместный диск, на этот раз в трио с Лореттой Линн и Тэмми Уайнетт. Когда в 1992 году Уитни Хьюстон выпустила кавер-версию «I Will Always Love You», Долли Партон заработала не менее шести миллионов долларов на авторских отчислениях. В 1999 и 2002 годах на полки музыкальных магазинов поступили её альбомы в консервативном стиле «блюграсс», за каждый из которых Партон получила по «Грэмми». В 2005 году Партон получила вторую номинацию на «Оскар» в категории лучшая песня за композицию «Travelin' Thru» из комедийной драмы «Трансамерика». В том же году ей была вручена Национальная медаль США в области искусств.

В октябре 2022 года Партон заявила в интервью, что завершила гастрольную деятельность.

Общественная деятельность 
В апреле 2020 года пожертвовала 1 млн долл. на исследование и разработку вакцины от Covid-19 Moderna.

Долли Партон дважды отказывалась от президентской медали Свободы, которую ей предлагала вручить администрация президента США Дональда Трампа. Первый раз из-за болезни мужа, второй — из-за пандемии Covid-19.

Личная жизнь 
30 мая 1966 года Долли Партон вышла замуж за Карла Томаса Дина, с которым встречалась до этого два года. Её избранник не имел никакого отношения к шоу-бизнесу и занимался бизнесом в дорожной службе. Он избегает публичности и не сопровождает жену на различных светских мероприятиях, появившись в её компании за многие годы лишь однажды. Будучи бездетной парой, супруги вырастили в своём доме в Нашвилле несколько младших братьев и сестёр певицы, которые, по сообщениям самой Партон, называли её «тётя бабушка». Долли Партон является крёстной матерью актрисы и певицы Майли Сайрус.

Дискография 

Студийные альбомы

Фильмография

Примечания

Библиография

Ссылки 

 
 Dolly Parton на Youtube
 The Grit and Glory of Dolly Parton  The New York Times Style Magazine, 30.11.2020
 Dolly Parton’s America  WNYC, 2019

Мемуаристы США XX века
Лауреаты Country Music Association Awards
Лауреаты премии «Золотая малина»
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты Grammy Lifetime Achievement Award
Лауреаты премии «Грэмми»
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Киноактрисы США
Гитаристы США
Кантри-музыканты США

Члены Зала славы кантри
Члены Зала славы госпела
Члены Grand Ole Opry
Исполнители Monument Records
Актрисы озвучивания США
Поп-вокалисты США
Исполнители Decca Records
Лирики музыкального театра США
Композиторы мюзиклов
Члены Зала славы авторов песен
Члены Зала славы рок-н-ролла
Награждённые Национальной медалью США в области искусств
Лауреаты American Music Award лучшей кантри-исполнительнице